Aletes ( oder ‚Fremdling‘) steht für:

griechische Mythologie:
 Aletes (Sohn des Aigisthos), Sohn des Aigistheus und der Klytaimnestra.
 Aletes (Sohn des Hippotes), ein Heraklide.
 Aletes (Sohn des Ikarios), ein Bruder der Penelope
 Aletes (Heros), bei den Karthagern Erfinder des Silberbergbaus
 Aletes (Trojaner), ein Genosse des Aeneas
 Aletes (Beiname), Beiname verschiedener Heroen

Sonstiges:
 Aletes (Gattung), eine Gattung der Doldenblütler
 Aletes, Tragödie von Sophokles
 Aletes, Tragödie von Lykophron aus Chalkis

Siehe auch:
 Brachyistius aletes, eine Art der Brandungsbarsche